Nun; sumer–akkád írásjel egy díszítő jelzőhöz
 Nun; óegyiptomi isten
 Nun; a héber ábécé egyik betűje